Наттер — фамилия. Известные носители:
 Наттер, Дэвид (род. 1960) — американский режиссёр и продюсер.
 Наттер, Жерар — французский кёрлингист.
 Наттер, Иоганн-Лоренц (1705—1763) — медальер и резчик гемм.

Другие значения 
 Bachem Ba 349 Natter — немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик вертикального взлёта.

См. также 
 Наттерс